Дэн Хикс (англ. Dan Hicks; 19 июля 1951, Понтиак, Мичиган, США — 30 июня 2020) — американский актёр, наиболее известный по ролям в фильмах Сэма Рэйми.

Фильмография

Примечания

Ссылки